Casenave ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Casenave (1883–1937), französischer Opernsänger (Tenor)
 Peter Casenave (um 1766–1799), spanischer Händler und Politiker, siehe Pedro Casanave

Siehe auch:
 Casanova (Begriffsklärung)
 Casanave
 Cazenave
 Cazenove